Die Abkürzung GEOLIS steht für folgende GIS-Themen:
 den Knowledge-Browser GEOLIS (GFZ), ein VRML-Interface des Geoforschungszentrums GFZ in Potsdam
 die Fachtagungen  GeoLIS I-III (1986–1994) der TU Wien und die „Geoinformationsbörse“ 1990 für Metadaten
 Das GeoLIS-Akronym für „Geowissenschaftliche/geotechnische Daten in Landinformationssystemen“
 Die GIS-Initiative Geolis für die Algarve, Portugal.

GEOLIS